Мирза Алиевич Алиев  (28 марта 1945 — 19 февраля   2017)  —  советский и российский организатор кинопроизводства,   специалист в области кинотехнологий.  Заслуженный работник культуры РФ.  Член Союза кинематографистов России  и правления Союза кинематографистов Санкт-Петербурга.

Биография 
Родился в 1945 году в Баку.

В 1958-1963 годах Мирза работал   в фотоателье у знаменитого в те годы в те годы в азербайджанской столице фотографа   Гольдштейна. 

Демобилизовавшись из армии, Мирза год выступал за футбольную команду мастеров «Араз» из Нахичевани. В 1973 году окончил Ленинградский институт киноинженеров. Позднее  преподавал в Ленинградском кинотехникуме. В 1981 году снялся в эпизоде советского кинофильма «Тайна синих гор». 

С 1987 года до конца 90-х работал  заместителем  генерального директора и главный инженером «Леноблкиновидео». С 2000 года занимал пост генерального директора Государственного производственного киновидеопредприятия Ленинградской области.  С 2007 года он одновременно являлся и советником ректора Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Участник   международных кинофестивалей в Берлине, Каннах, Венеции,   Лос-Анджелесе,  Лас-Вегасе,   Лондоне, Милане, Барселоне, а также отечественных — ММКФ и «Кинотавра». Один из организаторов  кинофестивалей «Литература и кино» в  Гатчине и  «Окно в Европу» в Выборге. Член жюри многочисленных российских конкурсов кинематографии.

Соавтор учебника «Кинотеатры и видеозалы», автор профессиональных статей  в самых авторитетных изданиях страны.

В свободное время увлекался футболом, искусством, кулинарией.

Ушёл из жизни зимой 2017 года в Санкт-Петербурге  от онкологического заболевания. Мирзу Алиевича похоронили в родном Баку.

Примечания

Ссылки 
 Почтальоны с добрыми вестями
 Из всех искусств для области важнейшим является кино? (Фонтанка.ру)
 Мирза Алиев: «Барселона – это другой эмоциональный уровень качества»

Члены Союза кинематографистов России
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Умершие от рака
Похороненные в Баку